Флаг муниципального образования Киржа́чский район Владимирской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 26 сентября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4433.

Описание флага 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края красную полосу в 1/4 ширины полотнища и воспроизводящее фигуры районного герба: сову сидящую на пне, выполненные белым, серым, чёрным и жёлтым цветами».

Обоснование символики 
Флаг Киржачского района разработан на основе герба, который создан с учётом исторического герба города Киржач Владимирского наместничества, Высочайше утверждённого а. Подлинное описание исторического герба гласит:

«В верхней части герб Владимирский. В нижней — в зелёном поле, сидящая на пне, с распростёртыми крыльями, птица сова, каковых в окрестности сего города находится весьма довольно».

Использование на районном флаге композиции перекликающейся с гербом города Киржач и имеющей в своей основе исторический герб XVIII века подчёркивает историческую и территориальную общность двух муниципальных образований и символизирует бережное отношение местных жителей к своей истории и традициям.

На флаге района почётная фигура — полоса красного цвета аллегорически символизирует лучшие качества местных жителей, преемственность поколений, единство прошлого, настоящего и будущего.

Сова — традиционный символ мудрости, бдительности.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, солнечного тепла, уважения.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Чёрный цвет — символ скромности, разума, вечности бытия.

История 
Первый флаг Киржачского района был утверждён решением Киржачского районного Совета народных депутатов от 29 апреля 1998 года № 6/54 «О внесении изменений в Устав Киржачского района».

Описание флага гласило: «Флаг Киржачского района представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, с изображением в центре флага герба Киржачского района. Габаритная ширина герба на флаге составляет 2/5 части длины полотнища флага».

Геральдическое описание герба гласило: «Герб Киржачского района представляет собой щит, в верхней половине которого изображены элементы герба Владимирской области (золотой львиный леопард в железной, украшенной золотом и цветными камнями короне, держащий в правой лапе длинный серебряный крест), в нижней половине щита изображена птица сова с распростёртыми крыльями, сидящая на пне в зелёном поле».

Примечания 

Флаги с изображением совы